Руссійо́н-ан-Морва́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний схід від Парижа, 80 км на південний захід від Діжона, 100 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 293,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Руссійон-ан-Морван на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Руссійон-ан-Морван на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара